Christian Krohg puede referirse a:

 Christian Krohg (15 de enero de 1777-10 de noviembre de 1828), político noruego.
 Christian Krohg (Cristianía, 13 de agosto de 1852-ib., 16 de octubre de 1925), pintor, escritor y periodista noruego.